Amerikai Egyesült Államok
Ringsted, város Iowa államban
 Dánia
Ringsted, dán város